Die AUSY Technologies Germany AG ist ein deutscher IT-Dienstleister mit Hauptsitz in München. Das Unternehmen bietet Agile Softwareentwicklung und Beratung für Kunden aus verschiedenen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gehört zur französischen AUSY-Gruppe, einem international tätigen IT- und Engineering-Dienstleister.

Geschichte 
Das Unternehmen PENTACON GmbH wurde 1995 in Penzberg bei München unter der Führung von Franz Wenzel gegründet. 1997 zog das Unternehmen in die Meglingerstraße im Südwesten Münchens. Zwei Jahre später erfolgte die Umbenennung in PENTASYS GmbH.

Im Jahr 2000 begann der Aufbau von Kompetenzen in der Programmiersprache Java, die heute in vielen Projekten eine wichtige Rolle spielt. Ein erneuter Umzug erfolgte 2002 in die Rüdesheimer Straße im Münchener Westend. Eine weitere Geschäftsstelle wurde 2005 in Frankfurt am Main eröffnet. Der Umsatz in diesem Jahr lag erstmals bei über 10 Millionen Euro.

2007 wurde die Rechtsform des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft geändert. Der Dienstleister firmierte von nun an unter dem Namen PENTASYS AG. Intern wurden die Geschäftsbereiche 2011 in zunächst drei Business Units gebündelt.

Nachdem die AUSY-Gruppe mit Sitz in Paris bereits Ende 2013 35 Prozent der Anteile von PENTASYS übernommen hatten, verkauften die langjährigen Vorsitzenden Franz Wenzel und Uwe Koch 2014 auch die restlichen Anteile an das französische Unternehmen. Das Ziel sei es nach Unternehmensangaben gewesen, die Unternehmensentwicklung voranzutreiben und eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Den Posten des CEO übernahm Rüdiger Azone, der diesen zum 1. Januar 2021 an Lothar Ludwig übergab.

Im Jahr 2014 wurde eine weitere Zweigstelle in Nürnberg mit Schwerpunkt Finanzdienstleistung eröffnet und durch die Übernahme des IT-Dienstleisters Vision iT Media GmbH aus Stuttgart, die insbesondere in der Automobilindustrie aktiv war, kam 2015 ein weiterer Standort hinzu. Eine weitere Übernahme wurde 2018 mit dem Kauf der eSolve AG und der santix AG von der eSolve Holding aus München abgeschlossen, womit das Automotive-Geschäft weiter ausgebaut wurde. Der Umsatz in diesem Jahr überstieg erstmals die Grenze von 100 Millionen Euro.

2020 wurde die Integration des Unternehmens in die AUSY-Gruppe mit der Umbenennung in AUSY Technologies Germany AG abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Tochtergesellschaft AUSY Switzerland mit Sitz in Zürich gegründet. Der Hauptsitz wurde nach München-Laim in das neugebaute Bürogebäude MY.O verlegt.

Unternehmensstruktur und Standorte 
Die AUSY Technologies Germany AG gehört zu 100 % zur international tätigen AUSY-Gruppe, die ihren Sitz in Paris hat. Die Gruppe hat nach eigenen Angaben über 7000 Mitarbeiter und hatte 2019 einen Umsatz von etwa 650 Millionen Euro. Seit 2017 gehört die Gruppe selbst zur niederländischen Randstad Holding.

Das Unternehmen ist gegliedert in verschiedene Geschäftsbereiche beziehungsweise Business Units:
 Automotive & Technology
 Financial Services
 Travel, Transport & Logistics
 Telecommunication & Media
 Cross Industries

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Weitere Niederlassungen gibt es in Düsseldorf (zuvor von 2011 bis 2017 in Köln), Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, Stuttgart und Zürich. Dazu kommt ein Nearshore-Center in Rumänien mit den Standorten Sibiu und Bukarest.

Produkte und Portfolio 
Den geschäftlichen Schwerpunkt bildet die Entwicklung kundenspezifischer Software-Lösungen (auf Basis von Java-, Web- und Mobile-Technologien), die nach Unternehmensangaben große Kunden wie zum Beispiel Telefónica Germany, Deutsche Bahn und Daimler nutzen, um unter anderem digitale Dienste anzubieten und ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Auch Themen wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, Connectivity und Verteilte Systeme (wie z. B. das Internet der Dinge) und Cloud-Infrastruktur gehören zum Portfolio. Das Unternehmen sorgt auch für die Integration der Software in die bestehenden Architekturen beim Kunden und betreut sie nach der Serieneinführung über den kompletten Lebenszyklus weiter.

Darüber hinaus bietet AUSY Technologies im Bereich Agile Softwareentwicklung Beratung für Kunden an und unterstützt diese bei der Einführung von agilen Prozessen (z. B. nach Scrum oder Kanban). Auch bei der Optimierung der Zusammenarbeit von Softwareentwicklung und IT-Betrieb (sogenanntes DevOps) werden die Kunden begleitet.

Ergänzend berät AUSY Technologies in strategischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Planungen wie unter anderem im Projekt- und Anforderungsmanagement, Prozessmanagement oder Business-Analyse. Zudem werden bei Bedarf Strategien für IT-Infrastrukturen oder in der Digitalisierung entwickelt.

Unternehmenskultur 
AUSY Technologies hat die  Informationssicherheit als ein zentrales Unternehmensziel definiert und sein Management für Informationssicherheit (ISMS) nach ISO/IEC 27001:2017 und TISAX zertifizieren lassen. Zudem wurde das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens nach ISO 9001 zertifiziert.

Das Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren mehrfach als Great Place To Work zertifiziert und als einer der besten Arbeitgeber Bayerns und Deutschlands ausgezeichnet.

Weblinks 
 www.ausy-technologies.de – Offizielle Webseite der AUSY Technologies Germany AG

Einzelnachweise 

IT-Dienstleister (Deutschland)
Dienstleistungsunternehmen (München)
Gegründet 1995